Il singolare del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Alexey Vatutin che ha battuto in finale Frederico Ferreira Silva 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jose Checa-Calvo (primo turno)
 Carlos Gomez-Herrera (primo turno)
 Andres Artunedo Martinavarr (primo turno)
 Roberto Ortega-Olmedo (semifinali)

 Ivan Arenas-Gualda (secondo turno)
 Oriol Roca Batalla (secondo turno)
 David Vega Hernandez (secondo turno)
 Francesco Picco (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2013